Сезон 1994/95 стал для Баварии 30-м в Чемпионате Германии и 95 подряд со дня основания клуба. После чемпионства было принято решение о приглашении известного и сильного тренера, который и дальше бы вел команду к победам. Им оказался итальянский специалист, бывший тренер Ювентуса Джованни Трапаттони. Но ожидания не оправдались: 6-е место в чемпионате и проигрыш во всех кубковых турнирах.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира 

Победа засчитана Айнтрахту

Турнирная таблица 

1 «Динамо»(Дрезден) был лишён профессиональной лицензии и вылетел в Регионаллигу.

Кубок Германии

1-й раунд

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 1994/1995